Цена риска () — французский фильм 1983 года, режиссёр Ив Буассе
 Цена риска () — американский фильм 2004 года, режиссёр Дэниэл Милликэн